Фамилија Ресендиз има више значења:

 Фамилија Ресендиз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ресендиз, Колонија Колорадо Но. 1 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ресендиз, Доксокуа (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику